Sapio ( = ich weiß) steht für:

 Sapio-Preis des IBKA
 Sapio, italienischer Industriegashersteller
 Sapiosexualität